

Міколаюв — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Міколаюв — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Міколаюв — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Міколаюв — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Міколаюв — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства